Body double (filmterm), iemand die in een speelfilm een scène speelt in plaats van de eigenlijke acteur
 Stand-in (filmterm),  plaatsvervanger van een acteur op een filmset vóór het filmen (technische voorbereiding)
 Stand-In (film), film uit 1937
 Stand-in (boek), boek van Ernest van der Kwast